Waiting for the Night (Aspettando la notte in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica

Album 
 Waitin' for the Night – album delle Runaways del 1977
 Waiting for the Night – album dei The Freddy Jones Band del 1993

Brani musicali 
 Waitin' for the Night – brano delle Runaways dall'album Waitin' for the Night del 1977
 Waiting for the Night – brano dei Vandenberg dall'album Heading for a Storm del 1983
 Waiting for the Night – brano dei Saxon dall'album Rock the Nations del 1986
 Waiting for the Night – brano dei Depeche Mode dall'album Violator del 1990
 Waiting for the Night – brano dei Loverboy dall'album Six del 1997
 Waiting for the Night – brano di Nelly Furtado dall'album The Spirit Indestructible del 2012
 Waiting for the Night – brano di Armin van Buuren (con Fiora) del 2013

Pagine correlate 
 Waiting for Tonight – singolo di Jennifer Lopez del 1999